Batalhão de Operações Policiais Especiais steht für folgende Einheiten der brasilianischen Militärpolizei:

 Batalhão de Operações Policiais Especiais (PMAL) im Bundesstaat Alagoas
 Batalhão de Operações Policiais Especiais (PMRR) im Bundesstaat Roraima
 Batalhão de Operações Policiais Especiais (PMSC) im Bundesstaat Santa Catarina
 Batalhão de Operações Policiais Especiais (PMERJ) im Bundesstaat Rio de Janeiro
 Batalhão de Operações Policiais Especiais (PMRN) im Bundesstaat Rio Grande do Norte

Batalhão de Operações Especiais steht für folgende Einheiten der brasilianischen Militärpolizei:

 Batalhão de Operações Especiais (PMAC) im Bundesstaat Acre
 Batalhão de Operações Especiais (PMDF) im Bundesdistrikt
 Batalhão de Operações Especiais (PMMT) im Bundesstaat Mato Grosso
 Batalhão de Operações Especiais (PMPR) im Bundesstaat do Paraná
 Batalhão de Operações Especiais (PMPI) im Bundesstaat do Piauí